James Carpenter – astronomo britannico
 James Carpenter – attore 
 James Carpenter – giocatore di football americano statunitense
 James Carpenter – schermidore statunitense